Международный кинофестиваль в Чикаго () — ежегодный международный кинофестиваль, проходящий каждую осень в Чикаго. Проводится с 1964 года и является старейшим в своём роде в Северной Америке.

В 2010 году на 46-м международном кинофестивале в Чикаго было представлено 150 фильмов из свыше 50 стран. Программа фестиваля состояла из множества различных секций, включающих конкурс стран, новых режиссёров, американское кино и другие.

Программа международных связей 
Программа международных связей была создана в 2003 году с целью повышения уровня информированности в международной культуре кино, привнесения разнообразия в Чикаго и для увеличения привлекательности фестиваля для зрительской аудитории и персонала различных национальностей. Иностранные фильмы показываются бесплатно еженедельно по всему городу с июля по сентябрь.

Гран-при — «Золотой Хьюго» 
{| class="sortable wikitable" width="85%" cellpadding="5"
|-
!width="8%"| Год
!width="47%"| Фильм-победитель
!width="25%"| Режиссёр(ы)
!width="20%"| Страна
|-
|style="text-align:center;"| 1974 ||Пиросмани (Pirosmani) ||Георгий Шенгелая || 
|-
|style="text-align:center;"| 1988 ||Маленькая Вера (Malenkaya Vera) ||Василий Пичул || 
|-
|style="text-align:center;"| 1989 ||Город Зеро (Gorod Zero) ||Карен Шахназаров || 
|-
|style="text-align:center;"| 1990 ||Цзюй Доу (Ju Dou) ||Чжан Имоу и Ян Фэнлян || 
|-
|style="text-align:center;"| 1991 ||Деликатесы (Delicatessen) ||Жан-Пьер Жёне || ki
|-
|style="text-align:center;"| 1992 ||Солнце в листве айвового дерева (El sol del membrillo)||Виктор Эрисе || ||
|-
|style="text-align:center;"| 1993 ||Блеск (Kira kira hikaru)||Дзёдзи Мацуока || ||
|-
|style="text-align:center;"| 1994 ||71 фрагмент хронологической случайности (71 Fragmente einer Chronologie des Zufalls) ||Михаэль Ханеке || 
|-
|style="text-align:center;"| 1995 ||Свет иллюзий ||Хирокадзу Корээда || 
|-
|style="text-align:center;"| 1996 ||Насмешка ||Патрис Леконт || 
|-
|style="text-align:center;"| 1997 ||Зимний гость ||Алан Рикман || 
|-
|style="text-align:center;"| 1998 || (Dong)||Цай Минлян || 
|-
|style="text-align:center;"| 1999 ||Болезнь Захса (La maladie de Sachs)||Мишель Девиль || 
|-
|style="text-align:center;"| 2000 ||Сука любовь ||Алехандро Гонсалес Иньярриту || 
|-
|style="text-align:center;"| 2001 || (A ma soeur!)||Катрин Брейя || 
|-
|style="text-align:center;"| 2002 || || || 
|-
|style="text-align:center;"| 2003 ||Багровое золото (Talaye Sorkh) ||Джафар Панахи || 
|-
|style="text-align:center;"| 2004 ||Контроль ||Нимрод Антал || 
|-
|style="text-align:center;"| 2005 ||My Nikifor (Moj Nikifor) ||Кшиштоф Краузе || 
|-
|style="text-align:center;"| 2006 || (Chaharshanbe Suri) ||Асгар Фархади || 
|-
|style="text-align:center;"| 2007 ||Безмолвный свет (Stellet Lijcht) ||Карлос Рейгадас || 
|-
|style="text-align:center;"| 2008 ||Голод ||Стив Маккуин || 
|-
|style="text-align:center;"| 2009 || ||Tina Mabry || 
|-
|style="text-align:center;"| 2010 ||Как я провёл этим летом (Kak ya provyol etim letom) ||Алексей Попогребский || 
|-
|style="text-align:center;"| 2011 ||Гавр||Аки Каурисмяки || 
|-
|style="text-align:center;"| 2012 ||Корпорация «Святые моторы»||Лео Каракс || 
|-
|style="text-align:center;"| 2013 ||||Хинер Салеем || 
|-
|style="text-align:center;"| 2014 ||||Мохсен Махмальбаф || 
|-
|style="text-align:center;"| 2015 || (Une enfance)||Филипп Клодель || 
|-
|style="text-align:center;"| 2016 ||Сьераневада||Кристи Пую || 
|-
|style="text-align:center;"| 2017 || ' || Диего Лерман || 
|}

 Призы «Серебряный Хьюго» 

 Номинация «лучший актёр» 
 2017: Александр Яценко — фильм «Аритмия»
 2016: Адриан Титьени — фильм «Выпускной»
 2015: Жюль Газелин, Алекси Матьё — фильм «» (Une enfance)
 2014: Антон Ельчин — фильм «Неуправляемый»
 2013: Роберт Венцкевич (Польша) — фильм «Валенса. Человек из надежды»
 2012: Дени Лаван — фильм «Корпорация «Святые моторы»»
 2011:  (Египет) — фильм «»
 2010:  (Чад) — фильм «Человек, который кричит»
 2009:  (Италия) — фильм «Побеждать»
 2008: Майкл Фассбендер (Ирландия) — фильм «Голод»
 2007: Сэм Райли (Великобритания) — фильм «Контроль»
 1989: Йорг Гудцун (ГДР) — фильм «»
 1987: Автандил Махарадзе (Грузия) — фильм «Покаяние»

 Номинация «лучшая актриса» 
 2016: Ребекка Холл — фильм «Кристин»
 2015: Лиззи Брошре — фильм «»
 2014: Джеральдина Чаплин — фильм «Песчаные доллары»
 2013: Надежда Бреннике (Германия) — фильм «Банк-леди»
 2012:  — фильм «»
 2011: Оливия Колман (Великобритания) — фильм «Тираннозавр»
 2010: Лиана Либерато (США) — фильм «»
 2009: Джованна Меццоджорно (Италия) — фильм «Побеждать»
 2008: Прити Зинта (Индия) — фильм «»
 2007: Юй Нань (Китай) — фильм «Свадьба Туи»
 2006: Виктория Исакова, Дарья Мороз, Анна Уколова (Россия) — фильм «Точка»
 2003: Людивин Санье (Франция) — фильм «»
 : Николь Гарсиа, Сандрин Киберлэн (Франция) — фильм «Похищение для Бетти Фишер»

 Премии за жизненные достижения 
В 2006 году режиссёр Стивен Спилберг был удостоен премии «За жизненные достижения». В 2014 году премии удостоился Кевин Клайн. Предыдущими победителями этой номинации были Ширли Маклейн, Ричард Аттенборо, Франсуа Трюффо, Джоди Фостер, Сигурни Уивер, Робин Уильямс, Мануэл де Оливейра и Клинт Иствуд.

 Премии за достижения в работе 
 2014: Майкл Китон
 2013: Брюс Дерн
 2005: Терренс Ховард
 2005: Сьюзан Сарандон
 2005: Ширли Маклейн
 2004: Роберт Земекис
 2004: Ирма Холл,  и Гарри Ленникс
 2004: Аннетт Бенинг
 2004: Робин Уильямс
 2003: Николас Кейдж

 См. также 
 Ассоциация кинокритиков Чикаго

 Примечания 

 Ссылки 
 Официальный сайт
 Международный кинофестиваль в Чикаго на сайте Internet Movie Database''

Кинофестивали США
Фестивали Чикаго
Фестивали, появившиеся в 1964 году